Rosemary's Baby est un roman d'horreur de Ira Levin publié en 1967.
 Rosemary's Baby est un film fantastique adapté du roman, réalisé par Roman Polanski en 1968.
 Rosemary's Baby est une mini-série télévisée américaine, adaptée du roman éponyme d'Ira Levin, et diffusée les 11 et  sur le réseau NBC.